Le quartier Saint-Michel est le nom de différents quartiers dont  (par ordre alphabétique de la ville ): 
 Quartier Saint-Michel, un quartier du centre de Bordeaux ;
Quartier Saint-Michel, un quartier de Montréal ;
 Quartier Saint-Michel, un quartier de Paris, à cheval entre le 5 et le 6 arrondissement, autour du boulevard Saint-Michel ; 
 Quartier Saint-Michel, un des 35 quartiers de la ville de Québec, situé dans l'arrondissement Beauport ; 
Quartier Saint-Michel, un quartier historique de Toulouse, au sud du centre-ville actuel.